

Кенсай — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Кенсай — аул, Зайсанський район, Східноказахстанська область